Крен — поперечний нахил, поворот судна чи літального апарата відносно його поздовжньої осі.
 Крен — вада будови деревини.

Топонім 
 Крен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія, департамент Йонна.